М1, M-1, буква кириллицей и латиницей, может означать:

Автомагистрали

Вооружение 
В американской армии обозначение М1 (Military, model 1 — «военный, 1-я модель») изначально присваивалось первому и основному состоящему на вооружении образцу оружия или военной техники определённого класса.

Огнестрельное оружие 
 Пистолет-пулемёт Томпсона М1 — американский пистолет-пулемёт.
 M1 Garand — американская самозарядная винтовка.
 M1 Carbine — американский лёгкий военный самозарядный карабин времён Второй мировой войны.
 M1 — американское название динамореактивного (без отдачи при выстреле) ручного противотанкового гранатомёта названного «Базу́ка» (англ. Bazooka).
 Benelli M1 — итальянское гладкоствольное (дробовое) ружьё.

Амуниция и снаряжение 
 M1 — стандартная патронная лента вооружённых сил США под патрон 7,62×63 мм
 M1 — стальная каска, использовавшаяся в вооружённых силах США с начала Второй мировой войны.

Артиллерия 
 M1 — американский вариант французского миномёта калибра 81 мм.
 M1 Howitzer — американская буксируемая 75-мм гаубица образца 1927 года
 37-мм зенитная пушка М1 — американское зенитное орудие периода Второй мировой войны.
 57-мм противотанковая пушка M1 —американский вариант английской противотанковой пушки
 М1 — одна из модификаций 155-мм американской буксируемой пушки периода Второй мировой войны.
 М1 — американская 120-мм зенитная пушка периода Второй мировой войны.
 240-мм гаубица M1 — американская буксируемая гаубица.

Бронетехника 
 M1 — опытный средний колёсно-гусеничный танк США 1930-х годов
 Combat Car M1 — американский лёгкий танк 1930-х годов.
 M1 «Абрамс» — основной американский танк, выпускаемый с 1980 года.
 M1 Tank Platoon — тактический симулятор танка, разработанный и выпущенный компанией MicroProse.

Авиация, ракетостроение и космонавтика 
 М-1 — гидросамолёт Д. П. Григоровича.
 Bristol M.1 — британский истребитель периода Первой мировой войны.
 М-1 (другое название РБВЗ-6) — поршневой авиадвигатель конструкции В. В. Киреева, производимый в Российской империи и в Советской России в 1916—1918 годах, устанавливался на самолётах «Илья Муромец».
 Марс 1М — советская программа изучения Марса при помощи АМС, 1960 год.
 M1 — французская твердотопливная двухступентачатая баллистическая ракета для вооружения подводных лодок.
 ИТП М-1 — название первого прототипа ИТП (Истребитель Тяжелый Пушечный) 1941 года.

Военно-морской флот 
 HMS M1 — британская подводная лодка типа M.
 М-1 — советская подводная лодка типа «Малютка» VI серии.
 M-1 (в 1918-1939) — финская плавбаза подводных лодок, переименованная в минный заградитель «Лоухи».

Транспорт 
 ГАЗ-М1 — советский легковой автомобиль.
 BMW M1 — спортивный автомобиль, выпускавшийся BMW в период с 1978 по 1981 год.
 Линия M1 — первые линии общественного транспорта (в частности, метрополитена) в различных городах и странах мира.

Телеканалы 
 М1 — бывший московский телеканал, ныне «Домашний».
 М1 — самарский музыкальный телеканал.
 М1 — украинский музыкальный телеканал.
 М1 — венгерский телеканал.

Электроника 
 М-1 — советская ЭВМ.
 Apple M1 — система на кристалле ARM-архитектуры компании Apple из серии Apple silicon.
 Cyrix M1 — x86-совместимый процессор персонального компьютера компании Cyrix.
 Samsung M1 — коммуникатор компании Samsung, функционирующий под управлением ОС LiMo.
 Xiaomi M1 — смартфон компании Xiaomi под управлением операционной системы Android 2.3.5 (Gingerbread) и графическим интерфейсом MIUI.

Прочее 
 М1 — один из показателей денежной массы.
 M-1 Challenge — международное командное соревнование по смешанным единоборствам.
 Крабовидная туманность (M 1) — газообразная туманность в созвездии Тельца.
 M1-2 — синтетическое соединение класса амфетаминов.